Playground (Steve Kuhn), een album uit 1979
Playground (Manu Katché), een album uit 2007